Het ATP-toernooi van Milaan 2001 (met de officiële naam Milan Indoor) werd gespeeld van 29 januari tot en met 4 februari 2001. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen van de Palalido Arena in de Italiaanse stad Milaan.

Het toernooi van 2001 trok 34.500 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Milaan
ATP-toernooi van Milaan